Prothelymna är ett släkte av fjärilar. Prothelymna ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Prothelymna